В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Гана Мандлікова (фінал)
  Мануела Малєєва (півфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)

 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (2-ге коло)
 Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open